A tündérrózsa-virágúak (Nymphaeales) a zárvatermők egyik rendje, melynek a sarkvidékek kivételével minden kontinensen élnek képviselői. Vízinövények tartoznak ide (ez autapomorfiának is felfogható a kládon belül), a víz színén úszó levelekkel. Erős rizómával rögzülnek az aljzathoz, a szárakban sok a légjárat, edénynyalábaik szórtak. Kétivarú virágaik a vízfelszínen nyílnak, vagy bimbós állapotban porzódnak be. A hosszú kocsányon ülő virág pártára és csészére tagolt. Az összes többi zárvatermő rendtől eltérően nem rendelkeznek illóolajtartókkal.

Rendszerezésük

Újabb rendszerezés 

Az APG II (Angiosperm Phylogeny Group) osztályozása nem tesz említést a rendről, az APG III és későbbi rendszereket azonban kibővítették a renddel, három családot sorolva ide: a tündérrózsaféléket (Nymphaeaceae), a kabombaféléket (Cabombaceae), és a Hydatellaceae-t. A zárvatermők bazális helyzetű rendjének tartják: már a korai krétakorból ismertek fosszíliáik.

A Nymphaeales jelenleg tehát három családból és mintegy 70–90 fajból áll.

Hagyományos rendszerezés 
Cronquist a következő családokat sorolja ide:
 Barcalayaceae
 Kabombafélék (Cabombaceae)
 Ceratophyllaceae
 Euryalaceae
 Nelumbonaceae
 Tündérrózsafélék (Nymphaeaceae)
Dahlgren szerint a családok:
 Barcalayaceae
 Kabombafélék (Cabombaceae)
 Ceratophyllaceae
 Euryalaceae
 Tündérrózsafélék (Nymphaeaceae)

Források 
 
 http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/

 
Növényrendek